江三角洲揚子城市群 (Jiāng sānjiǎozhōu yángzǐ  Chéngshì qún) 长江三角洲城市群 (Chángjiāng sānjiǎozhōu chéngshì qún). 

Se trata da aglomeração urbana que margeia o Rio Longo (Chángjiāng) conhecido como Yángzǐ.

É formada pelas cidades: Xangai, Nanjing, Wuxi, Changzhou, Suzhou, Nantong, Yangzhou, Zhenjiang, Yancheng, Taizhou (Jiangsu), Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Jinhua, Zhoushan, Taizhou(Zhejiang), Hefei, Wuhu, Maanshan, Tongling, Anqing, Chuzhou, Chizhou, Xuancheng. A população dessa megalópole ultrapassa os 140 milhões de habitantes sendo a aglomeração urbana mais populosa do mundo. 

Rio Yangtzé